Stanisław Piotrowski (1849–1919) – prawnik
 Stanisław VII Piotrowski (1895–1940) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Piotrowski (1901–1972) – prokurator
 Stanisław VIII Piotrowski ps. Jar, Korszun (1905–1990) – major piechoty Wojska Polskiego, oficer 43 pp, komendant Inspektoratu Lublin Armii Krajowej, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Piotrowski (1921–2006) – duchowny
 Stanisław Piotrowski (1926–1994) − reżyser dźwięku
 Stanisław Piotrowski (1939–2015) – działacz partyjny i państwowy, wicewojewoda olsztyński
 Stanisław Piotrowski – gitarzysta basowy, były członek Completorium
 Stanisław Piotrowski – geolog, założyciel Muzeum geologicznego w Szczecinie

Przypisy